Fredede fortidsminder i Thisted Kommune har flere betydninger:

 Fredede fortidsminder i Thisted Kommune (A-R)
 Fredede fortidsminder i Thisted Kommune (S-Å)